Maashorst (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Maashorst (natuurgebied), een natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Ecoduct Maashorst, een ecoduct bij het natuurgebied Maashorst